Кфар-Сава Кингс (, ) — команда по хоккею с шайбой. Основана в 2022 году. Выступает в первом дивизионе ИНХЛ.

История 
История команды - это продолжение истории команды по хоккею с шайбой Хорсез Кфар-Сава.

Текущий состав 
Верно на 10 марта 2023 года

Примечания

См. также

Ссылки 
 страница команды Кфар-Сава Кингс на сайте eliteprospects
 страница команды Кфар-Сава Кингс на сайте Федерации хоккея Израиля

Хоккейные клубы Израиля